Артур Мёллер ван ден Брук (, 23 апреля 1876, Золинген — 30 мая 1925, Берлин) —  немецкий историк культуры и писатель, наиболее известный своей скандальной книгой 1923 года «», которая пропагандировала немецкий национализм и оказала сильное влияние на движение консервативной революции, а затем и на немецкую нацистскую партию. Переводчик Мопассана, Эдгара По и Достоевского на немецкий язык.

Биография 
Родился в 1876 году в Золингене в семье архитектурного советника бургомистра Оттомара Мёллера. Мать его Эльза ван ден Брук была голландкой, поэтому Артур уже в зрелые годы взял себе двойную фамилию — отца и матери. Был исключен из гимназии в Дюссельдорфе за равнодушие к учёбе. После этого жил и учился в Берлине, Париже, Италии. Во время проживания в Париже познакомился с уроженками русской Лифляндии, сестрами Люси и Лесси (Елизаветой) Керрик, первая из которых стала его женой. Сестры в свою очередь познакомили его с четой Мережковских и привили интерес к России, а также к творчеству Достоевского (Лесси Керрик полностью перевела Достоевского на немецкий язык, и этот перевод был издан под совместной редакцией Меллера и Мережковского). Возникший тогда интерес к «загадочной русской душе» повлияет на всю жизнь молодого философа.

Детище и пропагандист австрийско-немецкого модерна. В 1907 году вернулся в Германию, в 1914 записался в армию добровольцем, воевал на Восточном фронте. Осенью 1916 года был признан негодным к военной службе из-за нервного расстройства, признаки которого проявлялись у него с детства, однако благодаря протекции своего друга Франца Эверса был переведен в центральную службу прессы и пропаганды Военного отдела иностранных дел (затем — Внешний отдел Верховного армейского командования).

В 1916 году выпускает эссе «Der Preussische Stil» («Прусский стиль»), в котором он восхваляет суть Пруссии, как «волю к государству». С этого момента его идеология направлена на попытку соединить националистические и социалистические идеалы при резком неприятии парламентской демократии и западного либерализма. В этом качестве, он был одним из провозвестников консервативной революции, оказав сильное влияние на Jungkonservativen («Движение младоконсерваторов»).

В послевоенных трудах Мёллер ван ден Брук призывал к союзу с Советской Россией против либерального Запада. Октябрьскую революцию он рассматривал как Консервативный протест русского самосознания, считая, что большевизм, как национальное движение, преодолевает навязанный извне марксизм.

Ван ден Брука в целом можно назвать идеологическим провозвестником национал-социализма, хотя отнюдь не все связанные с нацизмом идеи для него характерны. В частности, он выступал против расизма, утверждая, что «нация вытеснила расу», и противопоставляя             «биологическим расам» «расы духа». Он лично встретился с Гитлером весной 1922 года во время дискуссии в Июньском клубе, членом которого был, и впечатленный Гитлер заявил ему: «У Вас есть то, чего не хватает мне. Вы разрабатываете интеллектуальный инструментарий для возрождения Германии. Я же только барабанщик и собиратель сил. Давайте сотрудничать!» Однако Мёллер отнесся к предложению холодно и заметил организатору выступления Гитлера Р. Пехелю: «Этот парень ничего не поймет». Год спустя он осудил Пивной путч, особо отметив «пролетарский примитивизм» Гитлера.

В 1925 году покончил с собой в результате тяжёлого нервного срыва.

Наследие 
В своей книге 1918 г. Das Recht der jungen Völker («Право молодых народов»), Меллер ван ден Брук представляет версию теории «особого пути» (Sonderweg). Согласно этой версии, Россия представляет социалистическую цивилизацию, а США — капиталистическую, но Германии же следует держаться посередине между двумя крайностями. С его точки зрения, Америка отождествляет себя с цивилизацией, а Россия — с культурой, но только Германия может достичь синтеза и того, и другого. Вместе с тем, согласно Меллеру, эти три нации представляют собой «молодые народы», выступающие против лишенных творческих жизненных сил народов европейского Запада.

Наиболее известная работа Мёллера ван ден Брука — «Третий Рейх» (1923). В ней он создал политическую концепцию Третьего Рейха как пангерманского националистического государства, которой немедленно воспользовался национал-социализм, введя в качестве политического понятия и самый термин «Третий Рейх», до того относившийся к мистической сфере средневековых хилиастических учений.

Книга Мёллера ван ден Брука состоит из восьми глав. В первых семи: «Революционер», «Социалист», «Либерал», «Демократ», «Пролетарий», «Реакционер» и «Консерватор» он рассматривает и подвергает критике господствующие в немецком обществе идеи и программы, в восьмой же излагает собственный идеал Третьего Рейха, идеального пангерманского государства, которое явится наследником первых двух германских рейхов — Священной Римской империи и Германской империи Гогенцоллернов — и вместе с тем будет представлять собой воплощение хилиастической утопии о Третьем Царстве как об идеальном и гармоническом царстве Духа.

Третий Рейх, в концепции Мёллера ван ден Брука — это кульминация «младоконсервативной революции», царство всеобщей красоты и гармонии, противостоящее современной либерально-индустриальной цивилизации, с сакральным центром мира и храмом для обожествленной нации. При этом Священная Римская империя мыслилась как тезис, империя Бисмарка — как антитезис, а Третий Рейх — как синтез. Грядущий Третий Рейх должен взять все лучшее у своих предшественников, а также в идеалах революционеров-социалистов и консерваторов-националистов, и на основе консервативных национальных ценностей примирить существующие в Веймарской Германии антагонизмы. При этом, ван ден Брук указывал на необходимость для Третьего Рейха вести завоевательную внешнюю политику с целью сплочения вокруг себя Центральной Европы и добычи жизненного пространства для немецкого народа..

Многие труды были опубликованы посмертно. Идеи Мёллера ван ден Брука активно использовались нацистами, используются сегодня «новыми правыми» во Франции, национал-фундаменталистами и национал-радикалами в России.

Сочинения 
 Stilismus (1901)
 Der neue Humor varietestil (1902)
 Die moderne Literatur (1902)
 Das junge Wien (1902)
 Das Théâtre français (1905)
 Die Deutschen, unsere Menschengeschichte (1905, в 8 томах)
 Die Zeitgenossen: Die Geister — Die Menschen (1906)
 Verschwarmte Deutshe (1906)
 Goethe (1907)
 Die italienische Schönheit (1913)
 Der Preußische Stil (1916)
 Das Recht der jungen Völker (1918)
 Das Dritte Reich (1923)
 Rechenschaft über Russland (1933)

Публикации на русском языке 
 Третий рейх// Полис, 2003, № 5 (=)
 Миф о вечной империи и Третий рейх. М.: Вече, 2009
 Себастьян Маас. Борец за Третий Рейх. Артур Мёллер ван ден Брук и его кружок  (С предисловием Алена де Бенуа. Перевод с немецкого, публикация в интернете, pdf)

Литература 
 Adam R. Moeller van den Bruck. Königsberg: Gräfe und Unzer, 1933
 Schwarz H. Moeller van den Bruck, der politische mensch. Breslau: W.G. Korn, 1933
 Boehm M.H. Ruf der Jungen; eine Stimme aus dem Kreise um Moeller van den Bruck. Freiburg im Breisgan: Urban-Verlag, 1933.
 Fechter P. Moeller van den Bruck; ein politisches schicksal. Berlin: Frundsberg-verlag g.m.b.h., 1934
 Rödel H. Moeller van den Bruck, standort und wertung. Berlin: O. Stollberg, 1939
 Schwierskott H.-J. Arthur Moeller van den Bruck und der revolutionäre Nationalismus in der Weimarer Republik. Göttingen: Musterschmidt-Verlag, 1962
 Maaß S. Kämpfer um ein drittes Reich. Arthur Moeller van den Bruck und sein Kreis. Kiel: Regin-Verlag, 2010
 Harrison Silfen P. The völkisch ideology and the roots of Nazism; the early writings of Arthur Moeller van den Bruck. New York: Exposition Press, 1973
 Stern F. The Politics of Cultural Despair: a Study in the Rise of Germanic Ideology. Berkeley: University of California Press, 1974
 Goeldel D. Moeller van den Bruck (1876—1925), un nationaliste contre la révolution: contribution à l'étude de la «révolution conservatrice» et du conservatisme allemand au XXe siècle. Frankfurt/Main; New York: P. Lang, 1984.
 Lauryssens S. The Man Who Invented the Third Reich: The Life and Times of Arthur Moeller Van Den Bruck. New York: Sutton Publishing, 2003.
 Balistreri A.G. Filosofia della konservative Revolution: Arthur Moeller van den Bruck. Milano: Lampi di stampa, 2004
 Алленов С. Г. Артур Мёллер ван ден Брук и «русские истоки» немецкой «консервативной революции»//

Примечания 

Писатели Германии XX века
Националисты Германии
Немецкие писатели
Переводчики Германии
Публицисты Германии
Фёлькише
Нацизм
Участники Первой мировой войны (Германия)
Похороненные на Парковом кладбище Лихтерфельде